5 jezior w Polsce o oficjalnej nazwie Jezioro Miejskie:
 Jezioro Miejskie – jezioro w Zaklęsłości Sosnowickiej, w woj. lubelskim, leżące granicach administracyjnych miasta Ostrów Lubelski;
 Jezioro Miejskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim, w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów;
 Jezioro Miejskie – jezioro na Pojezierzu Poznańskim, w woj. wielkopolskim, leżące granicach administracyjnych miasta Międzychód;
 Jezioro Miejskie – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Murowana Goślina;
 Jezioro Miejskie – jezioro na Pojezierzu Myśliborskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój

3 jeziora w Polsce o zwyczajowej nazwie Jezioro Miejskie:
 Jezioro Chodzieskie – jezioro na Pojezierzu Chodzieskim w mieście Chodzież
 Jezioro Kętrzyńskie – zwyczajowa nazwa jeziora w Kętrzynie
 Jezioro Złotowskie – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim w granicach administracyjnych Złotowa.

Zobacz też 
 Jezioro Miejskie Duże – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim w granicach administracyjnych Człuchowa.
 Jezioro Miejskie Małe – jezioro na Pojezierzu Krajeńskim w granicach administracyjnych Człuchowa.

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)